Рамон Зазуета има више значења:

 Рамон Зазуета, Блоке 204 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Рамон Зазуета (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику